Mos  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Mos (Pontevedra), Ort in der Provinz Pontevedra, Spanien
 Motz (früher Mos), Gemeinde im französischen Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Moux (okzitanisch Mos), Gemeinde im französischen Département Aude in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Mos oder Moș ist der Familienname folgender Personen:
 Aad de Mos (* 1947), niederländischer Fußballtrainer
 Diana Moș (* 1972), rumänische Geigerin, Musikwissenschaftlerin und Rektorin 

MOS steht als Abkürzung für:
 Mambo Open Source, frühere Bezeichnung für Mambo (CMS), ein freies Web-Content-Management-System
 Mannanoligosaccharide, unverdauliche Kohlenhydrate aus der Zellwand von Hefen, siehe Oligosaccharide
 Marineoperationsschule, Lehreinheit der deutschen Marine in Bremerhaven
 Mathematical Optimization Society, frühere Mathematical Programming Society
 Mean Opinion Score, Bewertungsskala für die Qualität von Sprach- und Bildübertragungen
 Media Object Server Communications Protocol, Protokoll zur Kommunikation zwischen Newsroom Computer Systems (NCS) und Media Object Servers (MOS)
 Metal Oxide Semiconductor beim Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
 Microsoft Office Specialist, Zertifikat der Firma Microsoft zu ihrem Produkt Microsoft Office
 Mittelstandskinder ohne Strom, eine ehemalige deutsche Band
 Model Output Statistics, ein statistisches Verfahren in der modernen Wettervorhersage
 MorphOS, ein Mikrokernel-Betriebssystem für die PowerPC-Architektur der Pegasos-Rechnerfamilie
 Mosaik in der Genetik
 MOS (Kameratechnik), Motion Only Shot, („mit ohne Sound“), in der Filmindustrie die Aufzeichnung ohne Ton
 MOS Technology, später auch bekannt als Commodore Semiconductor Group (CSG), einen Mikroprozessor- und Elektronikrechnerbauteile-Hersteller
 Museum Obere Saline in Bad Kissingen
 Museum Otto Schäfer, Schweinfurt. Museum für Buchkunst, Graphik und Kunsthandwerk
 Neckar-Odenwald-Kreis (für Mosbach, Kfz-Kennzeichen)

MoS steht als Abkürzung für:
 Ministry of Supply, Beschaffungsministerium für die britischen Streitkräfte (1939–1959)
 Motorways of the Sea, maritime Transportkorridore bzw. kombinierter Verkehr in EU-Meeren, siehe Meeresautobahn
 Margin of Safety zur therapeutischen Risikobewertung (therapeutische Breite) von Pharmazeutika und Kosmetika, z. B. nach EC Regulation 1223/2009.
 Ministry of Sound, einen Nachtclub in Süd-London

mos. steht als Abkürzung für:
 mosaisch

Siehe auch:
 Mohs
 Moos
 Mós

Abkürzung